Il territorio della Contrada comprende tutto il centro storico, racchiudendo quindi nei suoi confini tutta la parte alta della città. Confina con le Contrade Porta Bernarda, Porta Raimonda, Borgonovo e Ferruzza.

Nel territorio della Contrada sono edificati i più importanti palazzi di Fucecchio, come il Palazzo della Volta (sede della contrada), il Palazzo Pretorio, la Chiesa di San Giovanni Battista, l'Abbazia di San Salvatore, la rocca ed il Parco Corsini (confinanti con Porta Raimonda).

I suoi colori sono il rosso ed il verde, che simboleggiano fede, valore, onore, vittoria e nobiltà guerriera.

Storia della Contrada
La Contrada trae le sue origini da una della più potenti famiglie di Fucecchio, i Della Volta - una consorteria composta da vari nuclei familiari riuniti sotto uno stesso nome. Fra i più importanti nuclei si segnalano i Guillicioni, il cui personaggio più conosciuto e citato (anche dagli odierni contradaioli) è Guidaccio di Raduccio, abile stratega che vedrà ritornare il Comune sotto il dominio fiorentino e davanti al quale nascono unioni e matrimoni proprio con gli eterni rivali, i Simonetti (famiglia emblematica della Nobile Contrada Porta Bernarda).

Il nome della Contrada deriva invece dal suo patrono, Sant'Andrea. La chiesa a lui dedicata che sorge in Piazza Lavagnini (odierna Piazza dell'Ospedale) è precedente alla costituzione stessa della Contrada: l'edificio religioso viene infatti citato in alcuni documenti storici del 1202, ma la sua costruzione viene fatta risalire al XII secolo. Il borgo circostante prende rapidamente il nome di "Borgo Sant'Andrea" e già nel corso del XIII secolo si parla di "Contrada Sant'Andrea".

La Contrada oggi
La Contrada attualmente punta a ben figurare tutto l'anno nelle cene e nelle manifestazioni varie, nella realizzazione di costumi nella gestione del Gruppo Musici e del Gruppo Sbandieratori (il primo nato a Fucecchio). Ha corso 27 finali su 39 Palii, vincendone 6 (nel 1987, nel 1991, nel 2009, nel 2012, nel 2017 e nel 2019).

Piazzamenti al Palio di Fucecchio

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale della Nobile Contrada Sant'Andrea
 La scheda della Contrada su Paliodifucecchio.it

Sant'Andrea